Simon Désiré Sylvanus Deli (Abidjan, 27 de outubro de 1991) é um futebolista profissional marfinense que atua como defensor.

Carreira 
Simon Deli representou o elenco da Seleção Marfinense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2017.

Naturais de Abidjã
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas do AC Sparta Praha
Futebolistas do SK Slavia Praha
Futebolistas do Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
Futebolistas do Adana Demirspor
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021